El término Ain't It Fun —en español: ‘¿No es divertido?’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Ain't It Fun», canción de la banda de punk rock The Dead Boys (1976) y versionada por Guns 'N Roses (1993);
 «Ain't It Fun», canción de Paramore (2014).